Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Boris Becker 7-6(5), 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (semifinali)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Àlex Corretja (campione)
 Cédric Pioline (secondo turno)

 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Albert Costa (quarti di finale)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Nicolas Kiefer (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1998
ATP Tour 1998